Poireau peut faire référence à :

Biologie et zoologie 
 Poireau, une espèce de plantes herbacée largement cultivée comme plante potagère
 Poireau d'été, Poireau de Créances
 La Teigne du poireau, une espèce de papillons de la famille des Acrolépïdés, espèce nuisible pour les poireaux
 Le Poireau agile, le nom du jardin partagé créé en 2005 dans le jardin Villemin, à Paris

Divers 
 Le poireau est l'emblème du pays de Galles (le « XV du Poireau »).
 Le « poireau » est le surnom de l'insigne récompensant l’ordre du Mérite agricole.
 Vert poireau, un nom de couleur.
 Le « poireau » est le surnom de la touffe de poils sur un grain de beauté.

Patronyme 

 Auguste Poireau (1780-1844), danseur français.

Toponyme 

 Île des poireaux
Patronyme français